Ценовец:
 Ценовец (деревня) — деревня в Коскогорском сельском поселении Приморского района Архангельской области
 Ценовец (река) — река в Приморском районе Архангельской области, приток Северной Двины